Pringsheim to niemieckie nazwisko, noszone przez liczną żydowską rodzinę ze Śląska. Po raz pierwszy odnotowano je w 1794 roku. Wszyscy Pringsheimowie są potomkami Mendla (Chaima) Pringsheima. 

Do rodziny Pringsheimów należeli:
 Nathanael Pringsheim (1823–1894), botanik
 Margarethe Pringsheim (1855–1909) żona Alberta Ladenburga
 Rudolf Pringsheim (1821–1906), przedsiębiorca kolejowy i właściciel kopalni, ożenił się z Paulą Deutschmann (1827–1909)
 Alfred Pringsheim (1850–1941), profesor matematyki, ożenił się z Hedwig Dohm (1855–1942)
 Marta Pringsheim (1851–1921)
 Erik Pringsheim (1879–1908), prawnik
 Peter Pringsheim (1881–1963), belgijsko-amerykański fizyk, ożenił się z Emmeke Clément
 Heinz Pringsheim (1882–1974), archeolog i muzyk, ożenił się z Olgą Markową Meerson, rosyjską malarką
 Katharina "Katia" Pringsheim (1883–1980), żona Tomasza Manna
 Klaus Pringsheim sen. (1883–1972), dyrygent i kompozytor, ożenił się z Klarą (Lalą) Koszler
 Emilie Pringsheim (ur. 1912)
 Hans Erik Pringsheim (ur. 1915)
 Klaus Pringsheim jun. (1923–2001), historyk, ożenił się z Hsiu Ping
 Ernst Pringsheim senior (1859–1917), fizyk
 Ernst Pringsheim junior (1881–1970), przyrodnik i botanik, ożenił się z Lily Chun (1887–1954), polityk, drugie małżeństwo z Olgą Zimmermann (1902–1992)

Bibliografia 
 Hildegard Möller: Die Frauen der Familie Mann. Piper, 2005. .

Niemieckie nazwiska
Żydowskie nazwiska